Seip est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1790-1850), officier et homme politique norvégien
 (née en 1933), historienne et femme politique norvégienne
Didrik Arup Seip (1884-1963), professeur de langues norvégien
 (1881-1945), ingénieur et homme politique norvégien
 (né en 1937), chimiste norvégien
 (1919-2004), homme politique libéral norvégien
 (1905-1992), historien norvégien
Johann Nikolaus Seip (1724-1789), théologien luthérien allemand
 (1850-1909), prêtre et enseignant norvégien
 (né en 1962), mathématicien norvégien
Marcel Seip (né en 1982), joueur de football néerlandais
 (né en 1969), homme politique américain de Pennsylvanie

Voir aussi

Homonymie de patronyme